Mont Pisgah peut désigner :

Communauté 
 Mount Pisgah, Géorgie, une zone non organisée en Géorgie.
 Mount Pisgah, Indiana, une zone non organisée dans le canton de Milford, comté de LaGrange, en Indiana.
 Mount Pisgah, Iowa, une colonie semi-permanente de 1846 à 1852 le long du sentier mormon, en Iowa.
 Mount Pisgah, Caroline du Nord, une zone non organisée en Caroline du Nord. 
 Mount Pisgah, Ohio, une zone non organisée en Ohio.

Montagnes

États-Unis 
Mount Pisgah (Kennebec County, Maine), montagne dans Winthrop, Maine
Mount Pisgah (Massachusetts), le plus haut sommet dans Northborough, Massachusetts
Mount Pisgah (New York), dans les montagnes Catskill de New York au sud-est de Bovina Center, dans l'état de New York
Mount Pisgah (Greene County, New York), dans les montagnes Catskill de New York au nord de Windham
Mount Pisgah (mountain in North Carolina), dans la chaîne de montagnes des Appalaches et les montagnes Blue Ridge
Mount Pisgah (Lane County, Oregon)
Mount Pisgah, Bradford County, Pennsylvania, dans la région des bas plateaux glaciaires, également connue sous le nom de montagnes sans fin
Mount Pisgah, Carbon County, Pennsylvania, montagne de la Pennsylvanie
Mount Pisgah, York County, Pennsylvania, montagne de la Pennsylvanie
Mount Pisgah (Vermont), montagne de Westmore située dans les montagnes Vertes
Mount Pisgah, Cache County, Utah

Autres 
 Mont Pisgah (Québec), une montagne située dans les montagnes Blanches, au Québec
 Mount Pisgah (Bible), la montagne de la Bible d'où Moïse a vu la Terre Promise pour la première fois
 Mount Pisgah (Smith Island), dans les îles Shetland du Sud, Antarctique
 Mount Pisgah (Victoria), un petit dôme de lave volcanique en Australie

Autres 
 Mount Pisgah Academy, Candler, Caroline du Nord, aux États-Unis
 Mount Pisgah Arboretum, près d'Eugene, Oregon, aux États-Unis
 Mount Pisgah Benevolence Cemetery, Romney, Virginie-Occidentale, aux États-Unis
 Mount Pisgah Christian School, Johns Creek, Géorgie, aux États-Unis
 Mt. Pisgah State Park, près de Troy, Pennsylvanie, aux États-Unis

Voir aussi 
Pisgah (homonymie)